Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1990 года () прошёл в городе Ден-Хелдер с 7 по 21 апреля.

Результаты

Ссылки 
 Таблица результатов с фотографиями на сайте KNDB

1990 год в шашках
Спортивные соревнования в Ден-Хелдере
Апрель 1990 года
Спорт в Нидерландах в 1990 году